Trinkl ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Trinkl (1891–nach 1970), deutscher Leitender Gestapomitarbeiter
 Hannes Trinkl (* 1968), österreichischer Skirennfahrer
 Johann Trinkl (1910–1990), österreichischer Landwirt, Weinbauer und Lokalpolitiker

 Mario Trinkl (* 1979), österreichischer Landtagsabgeordneter (SPÖ)

Trinkl steht für:

 Trinkl (Einheit), ein altes Bozener Maß

Siehe auch:

 Villa Trinkl